Ward County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Ward County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota
 Ward County (Texas) – okres státu Texas